Bok může být:

 postranní část nějakého předmětu, tělesa nebo útvaru – např. lodní bok nebo volný bok
 levý bok (levobok)
 pravý bok (pravobok)
 bok (anatomie) – část těla živočichů
 bok (maso) – část čtvrtě jatečně opracované půlky jatečního zvířete
 bok s kostmi
 bok bez kostí
 Bok (druh piva)
 bok (gen) – gen z bcl-2 rodiny

příjmení osob
 Jan Bok (1569–1621) – dolnolužický básník
 John Bok (* 1945) – český politický aktivista
 Miloš Bok (* 1968) – český hudební skladatel a dirigent
 Rudolf Bok (* 1963) – český kaskadér
 Jana Boková (* 1948) – česká režisérka
 Jenovéfa Boková (* 1992) – česká herečka
 Kristýna Boková (* 1981) – česká herečka

příroda
 Mackov bok – slovenská přírodní rezervace
 Mäsiarsky bok – slovenská národní přírodní rezervace
 Veľký bok – hora v Nízkých Tatrách

BOK 
 bezpečnostní osobní kód - patří mezi technické údaje pro Registr obyvatel (ROB), jednoho ze čtyř základních registrů České republiky.

Související články 
 úbočí
 bůček
 bočnice

Externí odkazy